In der folgenden Liste sind die 100 längsten noch in Dienst stehenden Motoryachten aufgeführt (Stand März 2023). Motoryachten mit einer Länge über alles (Lüa) von mehr als 60 Metern werden auch als Megayacht bezeichnet.

Yachten, die noch im Bau sind, werden nicht aufgeführt. Die Liste kann schon nach kurzer Zeit veraltet sein, weil ständig neue Yachten gebaut werden. Insbesondere die Nummerierung in der ersten Spalte ist deshalb nicht zuverlässig.

Motoryachten

Begleitschiffe für Megayachten 
Die folgenden Schiffe werden teilweise auch als Motoryachten bezeichnet. Sie sind aber reine Begleit- und Versorgungsschiffe mit bis zu 130 Crewmitgliedern.

Sanktionen 

Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 wurden Russland und auch russische Oligarchen mit Sanktionen belegt. Ab April 2022 kam es zu Beschlagnahmungen von Yachten russischer Eigner.

Siehe auch 
 Liste der längsten Segelyachten

Weblinks 
 Liste und Fotos der längsten Motoryachten der Welt
 Die Liste der 200 längsten Motoryachten der Welt. boote-exclusiv.com; abgerufen am 15. März 2015
 Completed Superyachts (Motor, ab 1951) (englisch)

Einzelnachweise 

!
Motoryachten
Motoryachten